Filippo II di Francia, noto anche come Filippo Augusto (Philippe Auguste ) – re di Francia
 Philippe Auguste – stazione della Metropolitana di Parigi